La Bataille de Sierra Bullones  peut faire référence à :

Bataille de Sierra Bullones (1342)
Bataille de Sierra Bullones (1859)